Tisbury – cittadina del Wiltshire (Regno Unito)
 Tisbury – comune della contea di Dukes, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 West Tisbury – comune della contea di Dukes, Massachusetts (Stati Uniti d'America)